Илион Лика (; род. 17 мая 1980, Тирана, Албания) — албанский футболист, вратарь клуба «Тирана». Выступал за сборную Албании.

Клубная карьера 
14 марта 2008 года дебютировал в составе «Терека» в матче 1-го тура чемпионата России с командой «Крылья Советов», завершившимся крупным поражением 0:3.

После чемпионата России 2009 года у Лики закончился контракт и он покинул «Терек».

19 января 2010 года Лика стал игроком албанского клуба «Влазния» из Шкодера, причём оказался третьим голкипером основного состава команды. В своём новом клубе Лика провёл один матч, после чего разорвал контракт через 10 дней после его заключения. Вскоре присоединился к клубу «Кастриоти».

Карьера в сборной 
Сыграл 14 матчей за национальную сборную.

Достижения 
 Чемпион Албании: 2001/02
 Обладатель Кубка Албании: 2002/03

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки ФК «Динамо» Тирана
Игроки ФК «Эльбасани»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Влазния»
Игроки ФК «Кастриоти»
Игроки ФК «Тирана»
Игроки ФК «Фламуртари»